Chimi Dorji – calciatore bhutanese
 Dasho Kinley Dorji – politico bhutanese
 Jigme Dorji Wangchuck – Druk Gyalpo del Bhutan
 Kinley Dorji – calciatore bhutanese
 Kinzang Dorji – politico bhutanese
 Tshering Dorji – calciatore bhutanese
 Wangyel Dorji – ex calciatore bhutanese